Пермеево — название населённых пунктов в России:
 Пермеево — село в Большеболдинском районе Нижегородской области.
 Пермеево — село в Ичалковском районе Республики Мордовия.